2 miejscowości w Estonii:
 Kullimaa – wieś w prowincji Rapla, w gminie Käru.
 Kullimaa – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Vändra.